Пасо Бланко има више значења:

 Пасо Бланко (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Пасо Бланко (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пасо Бланко (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пасо Бланко (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пасо Бланко (Окотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пасо Бланко, Гвајабо (Окотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пасо Бланко (Мескитик де Кармона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Пасо Бланко (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Пасо Бланко (Виља Идалго), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Пасо Бланко (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пасо Бланко (Хенерал Франсиско Р. Мургија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Пасо Бланко (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику